Ел Регладеро има више значења:

 Ел Регладеро (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Регладеро, Лос Танкес (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Регладеро (Хесус Марија), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Регладеро (Запотланехо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Регладеро, Лос Танкес (Сан Игнасио Серо Гордо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику